Воспоминание (Когда для смертного умолкнет шумный день) — стихотворение Александра Пушкина, написанное им в мае 1828 года. Опубликовано в 1829 году в альманахе «Северные цветы». В опубликованный при жизни поэта вариант не вошло присутствующее в рукописи окончание.

Датируется, согласно пометке Пушкина на автографе, 19 мая 1828 года. До публикации стихотворение фигурировало у Пушкина под названиями «Бессоница» и «Бдение».

Стихотворение написано простым строфическим вольным ямбом: все нечётные строфы — шестистопным ямбом, чётные — четырёхстопным. Вольные ямбы — преобладающий стихотворный размер пушкинских элегий.

См. также 
 Дар напрасный, дар случайный

Примечания

Литература

Ссылки 

 
Стихотворения 1828 года
Стихотворения Александра Пушкина